В парному розряді жіночого тенісного турніру Banka Koper Slovenia Open 2005, що проходив у рамках Туру WTA 2005, Анабель Медіна Гаррігес і Роберта Вінчі виграли титул, у фіналі перемігши пару Єлена Костанич і Катарина Среботнік 6–4, 5–7, 6–2.

Сіяні пари 

 Юлія Бейгельзимер /  Жанетта Гусарова (півфінал)
 Єлена Костанич /  Катарина Среботнік (фінал)

 Квета Пешке /  Мейлен Ту (чвертьфінал)
 Анабель Медіна Гаррігес /  Роберта Вінчі (чемпіонки)

Основна сітка

Посилання 

Banka Koper Slovenia Open